Хольцхаузен () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Штендаль. Подчиняется управлению Бисмарк/Кледен. Население составляет 117 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 6,81 км². Официальный код — 15 3 63 054.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт